Торгово-посредническая операция
 Реэкспорт

Торговля